Yobe – stato della Nigeria
 Yobe – fiume che scorre tra il Niger e la Nigeria